Висбур (Wisbur) — легендарный правитель свеев из династии Инглингов.

В "Саге об Инглингах"
Висбур был сыном Ванланди и Дривы, дочери Сньяра Старого из Земли Финнов. Согласно "Саге об Инглингах", у него было двое сыновей от дочери Ауди Богатого — Гисль ("gísl" — "лыжная палка") и Эндур ("öndurr" — "лыжа"). Висбур бросил эту женщину, и она вернулась с сыновьями к отцу. Когда Гислю и Эндуру было тринадцать и двенадцать лет соответственно, они потребовали от отца вернуть вено их матери. Тот отказал. Тогда братья обратились к колдунье Хульд, погубившей когда-то их деда Ванланди, за помощью, чтобы отомстить отцу. Хульд помогла Гислю и Эндуру, объявив им, что отныне у Инглингов будут постоянно происходить убийства родичей. Братья ночью сожгли Висбура в доме.

Тьодольв из Хвинира говорит о смерти Висбура следующее:

Сюжетное своеобразие истории о Висбуре в "Саге об Инглингах"
В этом эпизоде впервые в саге появляются мотивы, характерные не для сказок, а для героических сказаний: распря между родичами, сожжение героя в доме. При этом сохраняются сказочные мотивы ("говорящие" имена отцеубийц, колдунья с именем, типичным для великанши).

В "Истории Норвегии"
"Ванланди был отцом Висбура, чьи сыновья сожгли его заживо вместе со всеми его людьми"

Потомство
Наследником Висбура стал сын от второй жены, Домальди.

Примечания

Инглинги